John Abercrombie – medico e filosofo scozzese
 John Abercrombie – chitarrista jazz statunitense
 John Abercrombie – politico statunitense
 John Joseph Abercrombie – ufficiale dell'esercito degli Stati Uniti d'America